Алексе́й Царёв:
 Царёв, Алексей Васильевич (1916—1991) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Царёв, Алексей Егорович (1915—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Царёв, Алексей Сергеевич (род. 1925) — общественный и хозяйственный деятель Ульяновской области, почётный гражданин области. 
 Царёв, Алексей Юрьевич (род. 1953) — народный депутат РСФСР в 1990—1993 годах.